Права человека в Камеруне закреплены в Конституции. Однако в Докладе о правах человека Государственного департамента США за 2009 год отмечена озабоченность по поводу нарушений на выборах, пыток силами безопасности и произвольных арестов.

Ситуация 
В отчете британской благотворительной организации «Свобода от пыток» за 2002 год говорится, что «распространенность пыток в Камеруне настолько высока, что требует посещения страны Специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по пыткам в 1999 году. Он охарактеризовал применение пыток в Камеруне как« широко распространенное и широко распространенное явление ». систематический »'".

В своем Ежегодном обзоре за 2012 год организация «Свобода от пыток» сообщила, что они получили 33 направления переживших пытки из Камеруна для получения клинического лечения или других услуг.

Amnesty International сообщила об опасениях по поводу насилия со стороны сил безопасности. В 2009 году около 100 мирных жителей были убиты во время демонстраций.

В апреле 2010 года Жермен Сирил Нгота Нгота, редактор «Камерун Экспресс», скончался в заключении в центральной тюрьме Конденги. В феврале 2010 года он был заключен в тюрьму в ожидании суда вместе с редакторами двух других газет за предполагаемую «совместную подделку» подписи официального лица президента. Один из редакторов сказал, что рассматриваемый документ был просто прикреплен к запросу об интервью, в то время как журналист, создавший документ, скрывается. «Федерация африканских журналистов после посещения страны в мае 2010 года назвала Камерун« одним из самых жестоких тюремщиков журналистов в Африке »».

Историческая ситуация 
В следующей таблице приведены рейтинги Камеруна с 1972 года в отчетах «Свобода в мире», ежегодно публикуемых Freedom House. 1 балл - «самый свободный», а 7 - «наименее свободный».

Международные рейтинги 
Позиция Камеруна в отношении международных договоров о правах человека заключается в следующем:

См. также 
 Права ЛГБТ в Камеруне

Примечания

Ссылки 
 2012 Annual Report , by Amnesty International
 Свобода в мире в 2011 году  от Freedom House

Камерун